Portuguesa znamená v portugalštině, španělštině a katalánštině „portugalská“.

Portuguesa může být:
 A Portuguesa – Portugalská hymna
 Associação Portuguesa de Desportos – brazilský fotbalový klub ze São Paula
 Portuguesa (stát) – stát ve Venezuele